Nationalfeiertag steht für:

 Nationalfeiertag, weltweite Übersicht von Nationalfeiertagen
 Nationalfeiertag (Österreich)
 Nationalfeiertag (Belgien)
 Nationalfeiertag (Frankreich)
 Nationalfeiertag (Kanada)
 Nationalfeiertag (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 Tag der Deutschen Einheit, deutscher Nationalfeiertag
 Unabhängigkeitstag (Vereinigte Staaten)
 Festa della Repubblica
 Verfassungstag (Norwegen)
 Staatsfeiertag